Олари има више значења:

 Олари (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Олари (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Олари (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Олари (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Олари (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Олари (Арад), општина у округу Арад у Румунији
 Општина Олари (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији